

Persone
Adriano Baffi (1962) – dirigente sportivo, ex ciclista su strada e pistard italiano
Camillo Baffi (1942-2012) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo attaccante
Chiara Baffi (1979) – attrice italiana
Paolo Baffi (1911-1989) – economista, banchiere e accademico italiano
Pasquale Baffi (1749-1799) – filologo, bibliotecario e rivoluzionario italiano
Pierino Baffi (1930-1985) – ciclista italiano
Piero Baffi (1990) – ciclista su strada e pistard italiano

Altro
Baffi – peli dell'uomo che crescono sotto il naso
Baffi – nome popolare delle vibrisse, organi di senso dei felidi e altri animali
Velodromo Pierino Baffi – impianto polisportivo di Crema

Pagine correlate
Baffo